Crawford är namn på en skotsk klan och därmed ett efternamn.  Det förekommer också i geografisska namn.

Personer med efternamnet Crawford

 Anne Crawford (1734–1801)
 Broderick Crawford
 Chace Crawford
 Chandra Crawford
 Christina Crawford
 Cindy Crawford
 Coe I. Crawford
 Corey Crawford
 Dean Crawford
 Francis Marion Crawford
 Hasely Crawford
 Ilse Crawford
 Jack Crawford
 Jim Crawford
 Joan Crawford
 Joseph Crawford
 Lavell Crawford
 Marc Crawford
 Marion Crawford
 Marjorie Cox Crawford
 Michael Crawford
 Noah Crawford
 Randy Crawford
 Rosanna Crawford
 Rusty Crawford
 Samuel J. Crawford
 Shannon Crawford
 Shawn Crawford
 Thomas Crawford
 Thomas H. Crawford
 William H. Crawford
 Yunaika Crawford

Skotska efternamn
Engelska efternamn